Gorriti puede hacer referencia a:

Lugares
Gorriti Localidad y concejo de la Comunidad Foral de Navarra (España) perteneciente al municipio de Larráun.
Canónigo Gorriti (en honor a Juan Ignacio Gorriti, 1776-1842), paraje rural de la provincia de Buenos Aires (Argentina).
Isla Gorriti, ubicada en el departamento de Maldonado (Uruguay).

Personas
También es un apellido toponímico de origen navarro que comparten las siguientes personas:

José Ignacio de Gorriti (1770-1835): abogado, militar y político argentino, destacado en las guerras de independencia de su país.
Juan Ignacio Gorriti (1776-1842), sacerdote y político argentino, hermano del anterior, miembro de la Junta Grande de gobierno en 1811 y del Congreso Constituyente de 1825, gobernador de la provincia de Salta entre marzo de 1828 y enero de 1832.
José Francisco Pachi Gorriti (1780-1830): militar argentino, hermano del anterior, destacado en las guerras de independencia de su país.
Juana Manuela Gorriti (1818-1892), escritora y cocinera argentina, hija del gobernador jujeño José Ignacio Gorriti.
José Elduayen Gorriti (1823-1898): ingeniero y político madrileño.
Gustavo Gorriti (1948–): periodista peruano.
Raúl Gorriti (1956–2015): futbolista peruano.